Ландшафтоведение — географическая наука, изучающая строение, происхождение, функционирование, динамику и трансформацию земных ландшафтов.

Исследовательские направления 
 Природное ландшафтоведение (исследование незатронутых и мало изменённых человеком ландшафтов)
 Антропогенное ландшафтоведение (исследование изменённых человеком ландшафтов — агроландшафтов, горно-промышленных ландшафтов, садово-парковых ландшафтов и т. п.)
 Техногенное ландшафтоведение (исследование созданных человеком ландшафтов — урбанизированных, промышленных и транспортных)
 Подводное ландшафтоведение (исследование ландшафтов дна водотоков и водоёмов, особенно морской литорали)
 Культур-ландшафтоведение (исследование ландшафтов, представляющих культурно-историческую и художественную ценность)
 Ландшафтное проектирование и планирование (архитектурно-градостроительная и технико-технологическая область ландшафтоведческой науки, главная задача которой — прикладное, инженерное использование её теорий и добытых нею знаний)
 Теоретическое ландшафтоведение. На постсоветском пространстве особо бурно развивается с конца 20-го (А.Д. Арманд, А.Ю. Ретеюм, Н.Л. Беручашвили, В.М. Пащенко и др.) и в начале 21-го  (Ю.Г. Тютюнник, А.Н. Ковалёв и др.) века. Осмысливаются наиболее острые, дискуссионные, неординарные проблемы ландшафтоведения, что для развития любой науки является нужным  и полезным

Методы ландшафтоведения 
 Дистанционный
 Картографический
 Палеогеографический и историко-географический
 Геохимический
 Геофизический
 Математическое моделирование

Научные школы ландшафтоведения

Россия и СССР 
Начало современному ландшафтоведению положили работы немецких ученых XIX века — А. Гумбольдта и К. Риттера. Риттер впервые употребил в географии термин «ландшафт» и написал первое учебное пособие по землеведению. Г. Гомейер в 1805 году дал первое научное определение ландшафта. Александр фон Гумбольдт возродил представления о географической зональности и отстаивал концепцию единства природы, рассматривал природу как живой организм. Вимер и Шлюттер заложили основы собственно ландшафтоведения, как самостоятельной науки.

В России основы науки заложили В. В. Докучаев, Л. С. Берг, А. Н. Краснов

В. В. Докучаев — выдающийся русский естествоиспытатель, основоположник генетического почвоведения и один из первых учёных, понявших сущность ландшафта, как естественно-исторического феномена

А. Н. Краснов, профессор Харьковского университета, автор первого в России пособия по землеведению. Краснов совершил кругосветное путешествие, изучал экваториальные и тропические ландшафты.

Л. С. Берг — его можно считать основателем отечественной школы ландшафтоведения, не уступающей по своему потенциалу и значению германским школам. Автор одного из наиболее кондиционных определений ландшафта (1913 г.), которым пользуются до сих пор. Занимался комплексными исследованиями Российской Империи. Разработал систему ландшафтного районирования (работа «Опыт разделения Сибири и Туркестана на ландшафтные и морфологические области»). Автор фундаментального энциклопедического труда о ландшафтных зонах СССР

Г. Ф. Морозов занимался исследованием леса как ландшафтного объекта.

Б. Б. Полынов — основоположник геохимии ландшафта

Л. Г. Раменский занимался геоботаникой и ландшафтоведением, заложил основы морфологии ландшафта.

Н. А. Солнцев — основатель школы ландшафтоведения на географическом факультете МГУ, развил учение о морфологии ландшафта («солнцевское ландшафтоведение»)

М.А. Глазовская -  основоположник геохимии ландшафта

Д. Л. Арманд — один из ведущих ландшафтоведов СССР, основоположник геофизики ландшафтов.

В. Б. Сочава — будучи сторонником геосистменого подхода, предложил оригинальные схемы ландшафтоведческой типологии и иерархии (геомеры и геохоры), заложил основы сибирской ландшафтоведческой школы, в частности учения о полиструктурности геосистем и факторально-динамических рядах геосистем; внёс большой вклад в геоботанику

А. Г. Исаченко — один из ведущих ландшафтоведов СССР, автор монографии «Ландшафты мира», составил ландшафтную карту СССР.

Ф. Н. Мильков — один из ведущих ландшафтоведов СССР, основатель антропогенного ландшафтоведения («воронежская школа»)

В. С. Преображенский — один из ведущих ландшафтоведов СССР, автор моносистемной и полисистемной моделей ландшафта

Украина 
А. М. Маринич: ландшафтная карта Украины, фундаментальная сводка по физико-географическому районированию Украины, изучение ландшафтов Украинского Полесья. Г. Миллер: заложил основы ландшафтоведческого изучения горных территорий. К. Геренчук : развитие ландшафтоведения солнцевской школы. Г. И. Швебс : учение о территориальных природно-хозяйственных системах

Грузия 
Н. Л. Беручашвилии: развил направление «геофизика ландшафтов» в самостоятельную науку.

Беларусь 
Под влиянием ленинградской и московской школ ландшафтоведения в 1970-х — 80-х в БССР сложилась самобытная школа ландшафтоведения, выдающиеся представители которой — Н. К. Клицунова (методы физико-географических исследований, ландшафтное профилирование), И. И. Счастная (рекреационные ландшафты) и Г. И. Марцинкевич (ландшафтное районирование БССР).

Германия 
Немецкая школа ландшафтоведения занимается в основном вопросами ландшафтного моделирования и изучения природно-антропогенных ландшафтов. Интересной особенностью этой школы является то, что некоторые её представители отождествляли ландшафтоведение с географией вообще, а ландшафт считали главным и характерным предметом исследования географической науки. Сегодня эта точка зрения становится очень актуальной. 

А. Геттнер — автор страноведческих ландшафтных исследований Центральной Европы, трудов по истории и задачах географии. Изучение ландшафтов, по его мнению, имело большое воспитательное значение.

Э. Пассарге составил первую ландшафтную карту Южной Африки.

Й. Шмитхюзен

К. Тролль уделял большое внимание связи ландшафтоведения и экологии, ввел термин «ландшафтная экология».

Э. Нееф - автор книги  "Теоретические  основы ландшафтоведения", ставшей эпохаальной  для разработки теории ландшафтовдения

Г. Хаазе

Франция 
Французская школа ландшафтоведения занимается в основном изучением географической среды как жилища человека, эстетикой ландшафта. Важной особенностью французской школы является трактовка ландшафта как пейзажа и акцент на гуманитарных сторонах ландшафта. Основатель французской школы ландшафтоведения — Поль Видаль де ла Блаш. Жан-Жак Элизе Реклю — выдающийся её представитель, основоположник современного страноведения. «Земля и люди. Всеобщая география» (19 тт.), «Человек и Земля» (6 тт.). Морис Ронаи ввёл в географию понятие ландшафтности (в романском варианте пейзажности).

США и Великобритания 
Англоязычное ландшафтоведение можно отождествить с так называемой ландшафтной экологией. Как такового, ландшафтоведения у англосаксов практически нет. Во всяком случае, их школы не конкуренты ни русской / советской / постсоветской, ни германской, ни французской школам ландшафтоведения.

Системные парадигмы ландшафтоведения 
 Наличие структурных элементов ландшафта, взаимодействующих между собой. Каждый элемент может существовать в системе потому, что он получает информацию или энергию от других элементов. Отсюда следует закон необходимого разнообразия.
 Целостность системы ландшафтов и несводимость её к простой сумме составляющих элементов.
 Взаимодействие ландшафта со средой в качестве особого самостоятельного единства, посредством прямых и обратных связей.
 Иерархичность структуры ландшафта, состоящего из подчиненных элементов и являющегося элементом для системы более высокого ранга.
 Во втором десятилетии 21-го в. ландшафтоведение начало перерастать рамки системного подхода и системных интерпретаций, появились трактовки ландшафта как множества, сборки, поверхности смысла и др. Это свидетельствует о дальнейшем развитии науки

См. также 
 Широтная зональность
 Азональность
 Ландшафтная индикация
 Ландшафтная карта

Литература 
 
 
 
 
 Казаков Л. К. Ландшафтоведение: учебник для студентов учреждений высшей школы проф. образования. — М.: Издат. центр «Академия». 2011. — 336 с. — ISBN 978-5-7695-7991-2.
 Исаченко А. Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. — М.: Высшая школа, 1991.
 Казаков Л. К. Ландшафтоведение с основами ландшафтного планирования. Учебное пособие — 2-е издание. — М.: Изд. центр «Академия». 2008. — 338 с. — ISBN 978-5-7695-5612-8.
 Казаков Л. К. Ландшафтоведение /природные и природно-антропогенные ландшафты. — М.: Изд-во МНЭПУ, 2004.
 
 Николаев. В. А. Ландшафтоведение. — М.: Изд-во географ. ф-та МГУ. 2006.
 Тютюнник Ю. Г. Ландшафт и ландшафтность. К.: Институт эволюционной экологии НАН Украины, 2019. 124 с. ISBN 978-966-02-8767-9
 Беручашвили Н. Л. Геофизика ландшафта. М.: Высшая школа, 1990. 287 с. ISBN 5-06-001566-1.